

Film 
 Drones – film del 2010 diretto da Amber Benson e Adam Busch
 Drones – film del 2013 diretto da Rick Rosenthal

Musica 
 Drones – album di Robert Rich del 1983
 Drones – album dei Muse del 2015
 The Drones – gruppo musicale australiano
 The Drones – EP dei The Drones del 2001
 The Drones – gruppo musicale britannico